HollyŁódź  () — седьмой альбом польского рэпера O.S.T.R., вышедший 23 февраля 2007 года. В первую неделю после выпуска альбом «HollyŁódź» занял вторую строчку в официальном музыкальном чарте Польши. В итоге «HollyŁódź» получил золотой статус. Для O.S.T.R. это был первый альбом, который стал золотым, то есть достиг отметки в 15 000 проданных копий.

Об альбоме 
Название альбома получено в результате сложения слов «Голливуд» (взята только часть) и «Лодзь», родного города Адама Островского.

В состав сборника вошли 22 трека. Композиция «Brother On The Run» вышла в качестве сингла.

Приглашённые исполнители 
В записи альбома принимали участие специально приглашённые гости. В их числе оказались: рэперы Craig G (США) и Zeus (Польша), польская хип-хоп группа «Afront», участник британского коллектива «Skill Mega» Dan Fresh и другие.

Список композиций

Награды и места в чартах 
  Польша —  Золото, 2

Примечания

Ссылки 
 Дискография O.S.T.R. на официальном сайте
 O.S.T.R. – "HollyŁódź"
 O.S.T.R.– Hollyłódź

Альбомы 2007 года
Альбомы O.S.T.R.